Morisawa ist der Name von:
Marie Morisawa (1919–1994), US-amerikanische Geologin
 Sachiko Morisawa (* 1944), japanische Tischtennisspielerin